Saari ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Saari (* 2000), finnische Skilangläuferin
 Arto Saari (* 1981), finnischer Skateboarder
 Donald G. Saari (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Eero Saari (* 1928), finnischer Eishockeyspieler 
 Eino Saari (1894–1971), finnischer Forstwissenschaftler und Politiker
 Heikki Saari, finnischer Musiker, siehe Amberian Dawn
 Henn Saari (1924–1999), estnischer Linguist
 Kirsikka Saari (* 1973), finnische Drehbuchautorin
 Maija Saari (* 1986), finnische Fußballspielerin
 Matti Juhani Saari (1985 oder 1986–2008), finnischer Amokläufer 2008
 Meeri Saari (1925–2018), finnische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Milla Saari (* 1975), finnische Skilangläuferin
 Rami Saari (* 1963), israelischer Autor und Dichter
 Raimo Saari (* 1952), finnischer Fußballspieler, siehe Mestaruussarja 1971
 Roy Saari (1945–2008), US-amerikanischer Schwimmer
 Þór Saari (* 1960), isländischer Politiker
 Wimme Saari (* 1959), finnisch-samischer Musiker 

Saari (finnisch für „Insel“) ist der Name zahlreicher Orte:

 Saari, bis 2004 Gemeinde, seit 2005 Ort in der Gemeinde Parikkala, Landschaft Südkarelien, Finnland
 Saari, Ort in der Gemeinde Eurajoki, Landschaft Satakunta, Finnland
 Saari, Ort in der Gemeinde Mäntsälä, Landschaft Uusimaa, Finnland
 Saari, Ort in der bis 2008 bestehenden Gemeinde Kiikala, seit 2009 Teil von Salo, Landschaft Varsinais-Suomi, Finnland
 Saari, Ort in der Gemeinde Audru, Estland

Saari bezeichnet auch die Sprache Nsari in Kamerun. 

Siehe auch:
 Sari
 Sarry
 Sary (Begriffsklärung)